Las siglas RTP hacen referencia a varios artículos:

Medios de comunicación

 Rádio e Televisão de Portugal, empresa de radiodifusión pública de Portugal;
El antiguo nombre del canal de televisión del estado peruano, Radio Televisión Peruana, hoy TV Perú
RTP Bolivia, cadena de televisión de Bolivia;
 Radio Televisión de Pamplona, cadena local española;

Informática
 Protocolo de transporte en tiempo real, o Real-time Transport Protocol;
 El Reliable Transport Protocol, utilizado por el protocolo de enrutamiento EIGRP.

Además
 Red de Transporte de Pasajeros, organismo público mexicano de la Ciudad de México;
 Abreviatura de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Siglas